Tennisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tennisaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 
 Tennisaari (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 

Robotskapade Finlandförgreningar